

Aeronautica 
Société des avions Caudron – azienda aeronautica francese ora scomparsa.

Persone 
Gaston e René Caudron – fratelli imprenditori e progettisti aeronautici francesi, fondatori dell'azienda che portava il loro cognome.
Jean Caudron – calciatore belga.
Raoul Caudron –  allenatore di calcio francese.